Примера дивисион 2011/12 (официално Liga BBVA) е 81-вото издание на Примера дивисион от основаването ѝ през 1929 г. Сезонът започва на 27 август 2011 г., и завършва на 13 май 2012 г. Турнирът трябваше да започне на 20 август 2011 г., но заради обявената от Асоциацията на испанските футболисти (AFE) стачка срещите от първия кръг бяха отложени. Защитаващ титлата си от миналия сезон е отборът на Барселона. За първи път от 20 години Депортиво няма да участва в Примера. Сезонът отбелязва завръщането на Реал Бетис след две години в Сегунда дивисион. Другите два нови отбора са Райо Валекано и Гранада (с последно участие в Примера дивисион съответно през сезон 2002/03 и 1975/76).

Отбори 

Примера дивисион